Segeran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Segeran, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar